Um spambot, ou robô de spam, é um programa de computador projetado para auxiliar no envio de spam.

Spammers utilizam os robôs de spam para enviar spam através de e-mail, redes sociais ou formulários em sites, podendo causar apenas inconveniência ou até congestionar servidores levando em ambos os casos a problemas ou até penalizações para seus proprietários.

Os spambots podem ser anexados a vírus digitais, permitindo que após a instalação do vírus, o mesmo sequestre os usuários e senhas das contas de e-mail e redes sociais, e utilizem essas informações para enviar spam através dos spambots, passando assim por usuários autênticos, que utilizam contas autenticadas e verdadeiras.

Spambots de E-mail
Spambots podem vasculhar e extrair endereços de e-mail encontrados na Internet, com o objetivo de construir listas de endereços de e-mail, que serão eventualmente utilizadas para o envio de spam. Tais spambots são programas de computador que podem obter endereços de e-mail de sites e páginas na internet, postagens em grupos de discussão, conversas em programas de mensagem instantânea, etc. Como os endereços de correio eletrônico tem um formato específico (por ex. nome@empresa.com.br), os spambots podem ser facilmente desenvolvidos.

Spambots de Formulários
Spambots podem vasculhar e localizar formulários em sites, e preenchê-los automaticamente com spam.

Spam
Bots